Název Ratibořský potok má více vodních toků:

 Ratibořský potok (přítok Holenského potoka) – levostranný přítok Holenského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Ratibořský potok (přítok Chotovinského potoka) – levostranný přítok Chotovinského potoka v okrese Tábor
 Ratibořský potok (přítok Střely) – levostranný přítok Střely v okrese Karlovy Vary